Sundman est un nom de famille d'origine finlandaise
 Danne Sundman (né en 1973), homme politique ålandais
 Karl Sundman (1873 – 1949), astronome et mathématicien finlandais 
 Inégalité de Sundman
 Mikael Sundman (en)
 Ecrivain finlandais, titulaire du Prix Eino Leino en 1971
 Per Olof Sundman (1922 - 1992), écrivain